

Star Trek
 Gorn est le nom d'une espèce extraterrestre de puissants sauriens bipèdes et intelligents.

Arts
 Gorn est une bande dessinée française écrite et dessinée par Tiburce Oger.

Patronymie
 Walter Gorn (1898-1968) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.